Winehouse ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Winehouse (1983–2011), britische Sängerin
 Mitch Winehouse (* 1950), britischer Sänger und Vater von Amy Winehouse